Gammer ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Gammer (1859–1933), österreichischer Politiker (SDAP)
 Martha Gammer (* 1947), österreichische Diplompädagogin, Autorin, Übersetzerin und Heimatforscherin
 Moshe Gammer (1950–2013), israelischer Historiker